Le mot elegans est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « distingué, délicat, élégant ».

En taxonomie, le mot elegans est employé comme épithète spécifique pour nommer de très nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique